Diese Liste zeigt der Höhe nach geordnet die 50 höchsten Berge Südtirols. Keine Berücksichtigung finden dabei Gipfel, die nicht eigenständig benannt sind (etwa Ortler-Vorgipfel, Hochwilde-Nordgipfel usw.) oder aufgrund ihrer nahezu fehlenden Einschartung keine Eigenständigkeit vom Hauptgipfel aufweisen (etwa die Vordere Zufallspitze).

Die höchsten Berge Südtirols 

Sudtirol
!
Sudtirol